Колбасная (приток Матросовки) — река в Калининградской области
 Колбасная (приток Стоговки) — река в Калининградской области